Томас Джордж Блейдон (; род. 29 декабря 1952, Эдмонтон) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975), двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение двух сезонов играл за «Эдмонтон Ойл Кингз», в котором отметился как результативный защитник, войдя по итогам сезона 1971/72 во Вторую команду звёзд Западной хоккейной лиги. По окончании сезона был выбран на драфте НХЛ во 2-м раунде под общим 23-ы номером клубом «Филадельфия Флайерз», к которой присоединился перед началом нового сезона.

В составе «Флайерз» он был дважды обладателем Кубков Стэнли, которые были выиграны в 1974 и 1975 годах, являясь одним из ключевых защитников команды. 11 декабря 1977 года в матче с «Кливленд Баронз» стал первым защитником, который заработал 8 очков за матч, забросив при этом 4 шайбы и отдав 4 результативные передачи, а «Флайерз» выиграл матч со счётом 11:1.

Отыграв шесть сезонов за «Флайерз» он был обменян в «Питтсбург Пингвинз», за который отыграл два сезона, но второй сезон у него был провален из-за низкой результативности. Став свободным агентом он перешёл в «Эдмонтон Ойлерз», за который сыграл одну игру. По ходу сезона его обменивали в «Виннипег Джетс» и «Детройт Ред Уингз», за которые он сыграл только 11 игр, отыграв весь сезон в фарм-клубе «Ред Уингз» «Адирондак Ред Уингз», с которым в 1981 году выиграл Кубок Колдера, где и завершил карьеру по окончании сезона.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ